EMCC steht als Abkürzung für:

 East Mississippi Community College
 Eastern Maine Community College
 Eckert-Mauchly Computer Corporation
 Embedded Multi-Core Conference
 Estrella Mountain Community College aus Avondale, Arizona, USA
 European Market Coupling Company
 European Master in Classical Cultures
 European Mentoring and Coaching Council
 European Meteorological Computing Centre
 European Monitoring Centre on Change, siehe Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Europäischen Union
 Executive Master in Consulting and Coaching for Change
 EMCC ist ein im Hafen- und Wasserbau tätiges 100%iges Tochterunternehmen der Société Générale d'Enterprises, die 1999 in VINCI umbenannt wurde
 eine Halbjahreszeitschrift der University of Rhode Island, Multicultural Center

Abkürzung